Barbora Krejčíková și Rajeev Ram au fost campionii en-titre, dar Krejčíková, care este de trei ori campioană en-titre, a ales să nu-și apere titlul. Ram s-a asociat cu Sania Mirza, dar a pierdut în sferturi în fața lui Jaimee Fourlis și Jason Kubler.

Capi de serie

Partea finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Australian Open 2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022